TECPR2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 411 амінокислот, а молекулярна маса — 153 848.

Задіяний у таких біологічних процесах, як автофагія, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки